Strafstoß steht für

 eine Spielstrafe in vielen Sportarten, für Fußball („Elfmeter“) siehe Strafstoß
 eine Folge der Fernsehreihe Tatort, siehe Tatort: Strafstoß
 einen Kurzfilm von Till Endemann, siehe Strafstoß (Kurzfilm)